Данная статья посвящена французскому лейблу. Статью, посвящённую комиксу о Песочном Человеке, см.: Песочный Человек: Сезон туманов.

Season of Mist — независимый лейбл звукозаписи и дистрибьютор с дочерними подразделениями во Франции и США. Основан в 1996 году Майклом С. Берберианом в Марселе. Изначально специализируясь на издании записей в жанре блэк-метал, пейган-метал и дэт-метал, лейбл начал издавать и альбомы групп, играющих авангардный метал, готик-метал и панк. Season of Mist часто упоминается как один из самых заметных лейблов на экстремальной металлической сцене. Офисы лейбла расположены в Марселе и Филадельфии.

Музыка 
С момента своего основания «Season of Mist» ориентировался на выпуск наиболее экстремальных метал-записей стилистически различающихся групп, как например, Oxiplegatz, Bethzaida и Kampfar. С подписанием контракта с легендарной норвежской группой Mayhem в 1999 году профиль лейбла значительно сместился в сторону блэк-метала, что повлекло привлечение международно известных исполнителей, как например, Carpathian Forest, Rotting Christ, Arcturus и Solefald. Впоследствии «Season of Mist» занялся ещё и прогрессивным и авангардным жанрами метала.

Оставаясь тесно связанными со своими блэк-метал-корнями, с созданием подразделения «Season of Mist Underground Activists» в 2007 году, лейбл расширил своё музыкальное поле деятельности и дополнил свой список групп, играющих блэк, дэт, дум и трэш-метал, группами, играющими прогрессивный дэт-метал (Cynic, Atheist, Gnostic, Gonin-ish), индастриал-метал (The CNK, Punish Yourself), хард-рок (Эйс Фрэйли), готик-рок (Christian Death), маткор (The Dillinger Escape Plan, Psykup), гаражный рок (1969 Was Fine), грув-метал (Dagoba, Eths, Trepalium, Black Comedy) и металкор (Eyeless, The Arrs).

История 
Лейбл «Season of Mist» был основан в 1996 году, когда его основатель Майкл С. Бербериан заканчивал своё обучение в «International Economics Sciences». Окончание учёбы означало, что лейбл становится основной работой Майкла, причем ныне «Season of Mist» содержит штат уже в 20 человек персонала. В 2002 году «Season of Mist» также начал выступать в роли дистрибьютора на территории Франции, что подразумевает издание исполнителей из списков других метал-лейблов, как например, Metal Blade Records, Spinefarm Records или Napalm Records.

Название «Season of Mist» было взято из комедии «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира и комикса «Сезон туманов» (ориг. «Season of Mists») про Песочного человека. Можно также прочитать эту фразу в первой строке оды «Осени» Джона Китса.

Список исполнителей 

 …and Oceans — финская группа, исполняющая симфонический блэк-метал
 1969 Was Fine — французская группа, исполняющая гаражный рок
 Abbath — норвежская блэк-группа
 Abaddon Incarnate — ирландская группа, исполняющая брутальный дэт-метал
  — итальянская группа, исполняющая блэк-метал / индастриал
 Эйс Фрэйли — американская группа, исполняющая хард-рок
 Aghora — американская группа, исполняющая прогрессивный метал
 Agressor — французская группа, исполняющая дэт-метал
 Anaal Nathrakh — британская группа, исполняющая блэк-метал
 Anata — шведская группа, исполняющая техничный дэт-метал
 Ancient Rites — бельгийская группа, исполняющая блэк-метал
 Anorexia Nervosa — французская группа, исполняющая симфонический блэк-метал
 Arcturus — норвежская группа, исполняющая авангардный метал
 Arkan — французская группа, исполняющая средневосточный дэт-метал
 Asrai — голландская группа, исполняющая готик-метал
 Atheist — американская группа, исполняющая прогрессивный дэт-метал
 Atrox — норвежская группа, исполняющая экспериментальный метал
 Ava Inferi — португальская группа, исполняющая готик-метал
 Bestial Mockery — шведская группа, исполняющая блэк-метал
 Bethzaida — норвежская группа, исполняющая тёмный метал
 Black Comedy — норвежская группа, исполняющая кибер-метал
 Black Dawn — финская группа, исполняющая блэк-метал
 Bloodthorn — норвежская группа, исполняющая атмосферный блэк-метал
 Blöod Düster — австралийская группа, исполняющая грайндкор
 Brutal Truth — американская группа, исполняющая грайндкор
 Cadaveria — итальянская группа, исполняющая готик/дум блэк-метал
 Cantata Sangui — финская группа, исполняющая готик-метал
 Carnival in Coal — французская группа, исполняющая экспериментальный метал
 Carpathian Forest — норвежская группа, исполняющая блэк-метал

 Chaostar — греческая группа, исполняющая дарквейв и дарк-эмбиент
 Christian Death — американская группа, исполняющая готик-рок
 Confessor — американская группа, исполняющая дум-метал
 Corpus — французская группа, исполняющая индастриал-метал
 Council Of The Fallen — американская группа, исполняющая прогрессивный дэт-метал
 Cultus Sanguine — итальянская группа, исполняющая готик-метал
 Cynic — американская группа, исполняющая прогрессивный метал
 Dagoba — французская группа, исполняющая модерн дэт-метал
 Darkside — австрийская группа, исполняющая дэт-метал
 Dawn of Relic — финская группа, исполняющая блэк-метал
 Dead Shape Figure — финская группа, исполняющая трэш-метал
 Defiled — японская группа, исполняющая дэт-метал
 Deströyer 666 — австралийская группа, исполняющая трэш-метал с уклоном в блэк-метал
 Diabolic — американская группа, исполняющая дэт-метал
 Drudkh — украинская группа, исполняющая блэк-метал
 E-Force — американская группа, исполняющая трэш-метал
 Esoteric — британская группа, исполняющая экстремальный дум-метал
 Eths — французская группа, исполняющая модерн-метал
 Eyeless — французская группа, исполняющая металкор
 Fleshgrind — американская группа, исполняющая дэт-метал
 Furia — французская группа, исполняющая дэт-метал
 Furious Trauma — датская группа, исполняющая трэш’н’ролл
 Geasa — ирландская группа, исполняющая языческий блэк-метал
 Genitorturers — американская группа, исполняющая индастриал-метал
 Ghost Brigade — финская группа, исполняющая дум-метал
 Gnostic — американская группа, исполняющая прогрессивный дэт-метал
 Gonin-Ish — японская группа группа, исполняющая прогрессивный дэт-метал
 Gorelord — норвежская группа, исполняющая гор-метал
 Gorgoroth — норвежская группа, исполняющая блэк-метал
 Gorguts — канадская группа, исполняющая дэт-метал
 Green Carnation — норвежская группа, исполняющая прогрессивный метал
 Griffin — норвежская группа, исполняющая трэш-метал
 HDK — голландская группа, исполняющая трэш-метал
 Hegemon — французская группа, исполняющая блэк-метал

 Imperium Dekadenz — немецкая группа, исполняющая блэк-метал
 Jarboe — американская группа, исполняющая готик-метал
 Jungle Rot — американская группа, исполняющая дэт-метал
 Kampfar — норвежская группа, исполняющая викинг-метал
 Karelia — французская группа, исполняющая индастриал/готик-метал
 Kill The Thrill — французская группа, исполняющая индастриал-метал
 Klone — французская группа, исполняющая модерн-метал
 Leng Tch'e — бельгийская группа, исполняющая дэтграйнд
 Luna Field — немецкая группа, исполняющая симфонический блэк-метал
 Macabre — американская группа, исполняющая мюрдер-метал
 Mayhem — норвежская группа, исполняющая блэк-метал
 Meridian — швейцарская группа, исполняющая симфонический блэк-метал
 Mezzerschmitt — норвежская группа, исполняющая индустриальный блэк-метал
 Morbid Angel — американская группа, исполняющая дэт-метал
 Morgul — норвежская группа, исполняющая блэк-метал
 My Insanity — немецкая группа, исполняющая готик-метал
 Naer Mataron — греческая группа, исполняющая блэк-метал
 Nattefrost — норвежская группа, исполняющая блэк-метал
 Necrophagia — американская группа, исполняющая дэт-метал
 Nocturnus — американская группа, исполняющая техничный дэт-метал
 Order of the Ebon Hand — греческая группа, исполняющая блэк-метал
 Otargos — французская группа, исполняющая блэк-метал
 Outlaw Order — американская группа, исполняющая сладж-метал
 Oxiplegatz — шведская группа, исполняющая индастриал-метал
 Pentagram — американская группа, исполняющая дум-метал
 Penumbra — французская группа, исполняющая готик-метал
 Pest — шведская группа, исполняющая блэк-метал
 Polterchrist — американская группа, исполняющая трэш-метал с примесью блэк-метала
 Psykup — французская группа, исполняющая маткор
 Punish Yourself — французская группа, исполняющая индастриал-метал

 Red Harvest — норвежская группа, исполняющая индастриал-метал
 Rimfrost — шведская группа, исполняющая блэк-метал
 Rotting Christ — греческая группа, исполняющая готик/мелодичный блэк-метал
 Salem — израильская группа, исполняющая метал с народными мотивами
 Saor — шотландская группа, исполняющая атмосферик/фолк-блэк-метал
 Septic Flesh — греческая группа, исполняющая дэт-метал готик-метал
 Seth — французская группа, исполняющая блэк-метал
 Skitliv — норвежская группа, исполняющая блэк-метал
 Solefald — норвежская группа, исполняющая авангардный метал
 Soul Demise — немецкая группа, исполняющая дэт-метал
 Sturmgeist — норвежская группа, исполняющая экспериментальная блэк/трэш-метал
 Syrinx — французская группа, исполняющая хеви-метал
 Tactile Gemma — норвежская группа, исполняющая утяжелённый вокал
 The Arrs — французская группа, исполняющая металкор
 The Bleeding Light — болгарская группа, исполняющая мрачный индастриал-метал
 The CNK — французская группа, исполняющая индастриал-метал
 The Crest — норвежская группа, исполняющая готик-метал
 The Dillinger Escape Plan — американская группа, исполняющая маткор
 The Old Dead Tree — французская группа, исполняющая экстремальный готик-метал
 The Sign of the Southern Cross — американская группа, исполняющая хеви-трэш-метал
 Trepalium — французская группа, исполняющая дэт-метал с примесью грув-метала
 Tsjuder — норвежская группа, исполняющая блэк-метал
 Twelfth Gate — американская группа, исполняющая хеви-трэш-метал
 Urgehal — норвежская группа, исполняющая блэк-метал
 Viking Crown — американская группа, исполняющая блэк-метал
 Virus — норвежская группа, исполняющая блэк-метал
 Watain — шведская группа, исполняющая блэк-метал
 Winds of Sirius — французская группа, исполняющая готик-метал
 Wurdulak — норвежская группа, исполняющая блэк-метал
 Yattering — польская группа, исполняющая техничный дэт-метал

Североамериканский список 
Группы, подписавшие контракт с «Season of Mist» на эксклюзивный выпуск релизов на территории Северной Америки.
 Astarte — греческая группа, исполняющая блэк-метал
 Beherit — финская группа, исполняющая блэк-метал
 Black Funeral — американская группа, исполняющая блэк-метал
 Dying Fetus — американская группа, исполняющая дэт-метал
 Eluveitie — швейцарская группа, исполняющая фолк-метал
 Enslaved — норвежская группа, исполняющая прогрессивный блэк-метал
 Finntroll — финская группа, исполняющая фолк блэк-метал
  — итальянская группа, исполняющая блэк-метал
 Legion of the Damned — голландская группа, исполняющая трэш-метал
 Moonsorrow — финская группа, исполняющая фолк блэк-метал
 Reverend Bizarre — финская группа, исполняющая дум-метал
 Sadist — итальянская группа, исполняющая техничный дэт-метал
 Shape Of Despair — финская группа, исполняющая похоронный дум-метал
 Shining — шведская группа, исполняющая блэк-метал
 Sopor Aeternus — немецкая группа, исполняющая дарквейв
 The Gathering — голландская группа, исполняющая атмосферный рок
 To Separate The Flesh From The Bones — финская группа, исполняющая грайндкор
 Trinacria — норвежская группа, исполняющая дум блэк-метал
 Within Temptation — голландская группа, исполняющая готик-метал

Дистрибуция лейблов 
Дистрибуция нижеследующих звукозаписывающих компаний во Франции осуществляется лейблом «Season of Mist».

 Accession
 Ad Noiseam
 Agonia Records
 Agua Recordings
 Alfa Matrix
 Ant-Zen
 Anticulture
 Ark Records
 Audioglobe
 Aura Mystique
 Avantgarde Music
 Basement Apes Records
 Black Flames
 Black Lotus Records
 Black Mark Productions
 Black Rain / Noitekk
 Bones Brigade Records
 Candlelight / PlasticHead
 Cargo Records
 Code 666
 Cold Meat Industries
 Cold Spring

 Cruz del Sur
 Cyclic Law
 Cyclone Empire
 D8k Prod
 Danse Macabre
 Deadrock Industry / Customcore
 Deaf & Dumb Music
 Debemur Morti
 Demolition Records
 Dependent Records
 Displeased Records
 Divine Comedy
 Drakkar Entertainment
 Dream Catcher
 Favored Nations
 Firebox Records
 GMR Music
 Great Dane Records
 GSR Records
 Hall of Sermon
 I For Us
 I Hate Records

 La Chambre Froide
 Lifeforce Records
 M-Tronic
 Magic Circle Music
 Massacre Records
 Masterpiece Records
 Metal Blade / Silverdust
 Metal Mind Productions
 Metropolis Records
 Morbid Records
 Moribund Records
 Music Avenue
 Napalm Records
 Norma Evangelium Diaboli
 Northern Silence
 Nova Media / Alice In… / Bloodline /
Minuswelt / Dancing Ferret / Pandaimonium
 Optical Sound
 Out of Line
 Painkiller Records
 People Like You
 Prikosnovénie

 Prophecy Productions
 Psychonaut Records
 Pulverised Records
 Rage of Achilles
 Repo Records
 Scarlet Records
 Sepulchral Production
 Several Bleeds / Rupture Music
 Sound Pollution
 Spinefarm Records
 Suburban Records
 Supernal Music
 Target Records
 Tatra Productions
 Tesco Organisation
 The End Records
 Trendkill Records
 Twilight Vertrieb
 Underclass
 Virusworx
 Von Jakhelln

Примечания 
 Официальный сайт лейбла

Ссылки 
 Официальный сайт лейбла
 Страница на MySpace
 Страница на Facebook
 Страница на Twitter
 Страница на YouTube
 

Лейблы звукозаписи Франции
Хеви-метал-лейблы
Инди-лейблы
Блэк-метал-лейблы
Готик-лейблы
Дум-метал-лейблы
Дэт-метал-лейблы
Индастриал-лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 1996 году
Компании Филадельфии